Luís Fernando Ortiz (n. 1956) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
Luís Ortiz (n. 1979) – pugile cubano e campione ad interim WBA dei pesi massimi
Luís Ortiz (n. 1965) – pugile portoricano
Luis Ortiz (n.1970) – giocatore di baseball dominicano
Luis Ortiz (n.1995) – giocatore di baseball statunitense
Luis Ortiz González (1932-2006) – politico spagnolo
Luis Ortíz Lugo  – politico portoricano
Luis Ortiz Monasterio (1906-1990) – scultore messicano 
Luis Ortiz Rosales (morto 1937) – illustratore spagnolo